Scherer to nazwisko niemieckie lub żydowskie, które nosili bądź noszą m.in.:
 Adolf Scherer (ur. 1938)
 Annabella Scherer (ur. 1984)
 Hans-Joachim Scherer (1906-1945)
 Odilo Scherer (ur. 1945)
 Olga Scherer (1924-2001)